XXVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi
 XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Henryka Jankowskiego w Warszawie